Spano ist der Familienname folgender Personen:

 Charles A. Spano, Jr. (* 1948), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor (Enterprise)
 Gianni Spano (* 1954), Schweizer Rock-Sänger, Komponist und Gitarrist
 Giovanni Spano (1803–1878), italienischer Kleriker, Archäologe, Historiker, Romanist und Sardologe
 Joe Spano (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Spano (* 1961), US-amerikanischer Dirigent, Pianist und Komponist
 Ross Spano (* 1966), US-amerikanischer Politiker
 Vincent Spano (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur

Siehe auch:

 Róbert Ragnar Spanó (* 1972), isländischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Spano Island, Felseninsel im Wilkesland, Ostantarktika